Sassi kan syfta på:

Geografi

Finland 
2 Sassi (ö), Lappland, Kemi-Torneå,

Italien 
4 Sassi (ort), Toscana, Provincia di Lucca, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar